Реутов — город и городской округ в Московской области.
 Реутов — хутор в Курской области.
 «Реутов» — бывший футбольный клуб.
 «Реутов» — теплоход, названный в честь города Реутова (1975—2008).
 Реутов — кратер на Марсе, названный 5 августа 2013 года в честь города Реутова.

Персоналии 
Ре́утов — фамилия. Реутовы — дворянский род. Известные носители:

 
 Реутов, Валерий Павлович (1940—2017) — советский и российский учёный, правовед.
 Реутов, Василий Васильевич (1893—1941) — советский государственный и партийный деятель.
 Реутов, Григорий Васильевич (1918—1941) — стрелок-радист бомбардировщика, Герой Российской Федерации.
 Реутов, Игорь Васильевич (род. 1971) — российский футболист.
 Реутов, Леонид Алексеевич (1942—2002) — советский киноактёр.
 Реутов, Олег Александрович (1920—1998) — советский и российский химик-органик, академик РАН.
 Реутов, Сергей Сергеевич (1950—2008) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.

См. также 
 
 
 
 Реутов ТВ
 Приалит Реутов